Грижица (ранији назив Грижице) је насеље у општини Рожаје у Црној Гори. Према попису из 2011. било је 409 становника (према попису из 2003. било је 434 становника).

Демографија 
У насељу Грижице живи 294 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 31,0 година (30,1 код мушкараца и 32,0 код жена). У насељу има 103 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 4,21.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Рожаје
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори